Aeolidiella occidentalis är en snäckart som beskrevs av Bergh 1875. Aeolidiella occidentalis ingår i släktet Aeolidiella och familjen snigelkottar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Snigelkottar
occidentalis